een distributiebon voor brood, zoals ten tijde van de Eerste Wereldoorlog in Nederland is ingevoerd
 Een broodpenning (in België ook wel broodkaart genoemd): een van onedel metaal, karton of kunststof vervaardigde penning die kon worden ingewisseld tegen brood.